Пий Фонт-и-Кер ( или , или ; 9 апреля 1888 — 2 января 1964) — испанский (испанско-каталонский) ботаник, миколог, химик, доктор фармацевтических наук.

Биография 
Пий Фонт-и-Кер родился в городе Лерида 9 апреля 1888 года.

Пий получил учёную степень доктора фармацевтических наук и степень в области химии. Он был ассистентом профессора ботаники на факультете фармации в Барселонском университете (1917). Фонт-и-Кер также был профессором в Школе сельского хозяйства Барселоны (1923—1939). Пий организовал Ботанический институт Барселоны, родившиеся путём преобразования кафедры ботаники Музея, и был его первым директором; он также основал на Монжуике Ботанический сад при институте.

В 1911 году Пий поступил в военно-медицинский корпус, в котором он получил звание полковника-фармацевта; Фонт-и-Кер был членом Академии наук и искусств (1922), Института изучения Каталонии (1942), в котором он был президентом секции наук (1958), почётным доктором Университета Монпелье (1959). Он был назначен почётным вице-президентом Международного ботанического конгресса в Париже (1954) и Эдинбурге (1964); Пий был президентом Каталонского института естественной истории (1931—1934) и Пиренейского общества естественных наук, Сарагоса. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Пий Фонт-и-Кер умер в Барселоне 2 января 1964 года.

Научная деятельность 
Пий Фонт-и-Кер специализировался на папоротниковидных, семенных растениях и на микологии.

Научные работы 
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1914. Ensayo fitotopográfico de Bages: tesis de doctorado en farmacia. Mahón, Tipografía Mahonesa.
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1926. Illustrationes florae occidentalis: quae ad plantas hispaniae, lusitaniae et mauritaniae, novas vele imperfecte cognitas, spectant. Barcelona, Museo de Ciencias Naturales.
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1944. Los Estudios botánicos en la provincia de Lérida. Ed. Instituto de Estudios Ilerdenses, 77 pp.
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1948. Flórula de los Valles de Bohí. Ed. Instituto de Estudios Ilerdenses, 94 pp.
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1953. [https://web.archive.org/web/20110923082757/http://jolube.wordpress.com/2010/05/12/diccionario-botanica-font-quer-en-pdf/ Diccionario de Botánica]. Barcelona, Ed. Labor.
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1956. Botánica. Ed. Labor, 325 pp.
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1962. Plantas medicinales: el Dioscórides renovado. Barcelona, Lábor.
 Pius Font Quer & universidad central (madrid). 1964. Botánica pintoresca. Barcelona, Ramón Sopena.

Примечания

Литература 
 Brummitt, R. K.; C. E. Powell (1992). Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Pius Font i Quer
 Enciclopedia.cat: Pius Font i Quer

Ботаники по алфавиту
Ботаники Испании
Микологи Испании
Химики по алфавиту
Химики Испании
Фармацевты Испании
Почётные доктора Университета Монпелье